Schwab steht für:

Schwab (Familienname), einen Familiennamen
Schwab-Versand, ein deutsches Versandhandelunternehmen
Charles Schwab Corporation, ein US-amerikanisches Finanzunternehmen 
Heinrich Schwab Verlag, esoterischer Buchverlag
Schwab Verkehrstechnik, ein Schweizer Schienenfahrzeugzulieferer 

Siehe auch:
Gustav-Schwab-Preis
(185638) Erwinschwab, Asteroid des Hauptgürtels
Schwabe
Schwaab
Schwob